Brenna (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Como
 Brenna (Polen), plaats in de gelijknamige gemeente Brenna